Tractat de Bassein (1802)
 Tractat de Bassein (1534)